Апашев — фамилия; имеет женскую форму Апашева.
 Апашев, Даниял Апаш-Мамаевич (1870—1920) — общественно-политический деятель Дагестана с 1914 по 1920 годы.
 Апашев, Магомед Даниялович (1906—1975) — советский ученый, доктор технических наук.